G&G è un romanzo a fumetti creato da Davide Barzi e Sergio Gerasi e pubblicato in Italia da ReNoir Comics ispirato alle opere del cantautore italiano Giorgio Gaber. Esso si articola in otto capitoli, ognuno dei quali, a partire dal titolo e dalla copertina, richiama un'opera del Teatro canzone. Uno degli obiettivi principali dell'opera è quello di far conoscere la coppia Gaber-Luporini ai più giovani. Seppure l'opera non risulti essere una produzione ufficiale della Fondazione Giorgio Gaber, l'attuale presidente Paolo Dal Bon ha dichiarato la sua approvazione al progetto nella postfazione della prima ristampa del volume. L'approvazione è stata data anche dal noto attore Claudio Bisio, il quale ha interpretato diverse volte la parte di Gaber, che ha curato l'introduzione del volume. Un'ulteriore fonte di riconoscimento è quella del museo del fumetto WOW di Milano, che ha ospitato una selezione di tavole originali dal 12 gennaio al 12 febbraio 2012.

Note

Collegamenti esterni
 Scheda dell'opera dal catalogo dell'editore
 Scheda della ristampa dell'opera dal catalogo dell'editore
 Informazioni sulla ristampa dell'opera dal sito della Fondazione Giorgio Gaber
 Recensione dell'opera sul sito Lo Spazio Bianco

Fumetti italiani
Albi speciali a fumetti